Magangué kan syfta på följande platser:

Colombia 

 Magangué (ort), Bolívar, 
 Magangué (kommun), Bolívar,